El anillo vibrador es un juguete sexual que se utiliza durante el coito.

Historia 
Los anillos para el pene más antiguos encontrados datan de hace 3.000 años en China. Estos usaban materiales como párpados de cabras y demás pieles, aunque estos no tenían la función vibratoria, estos últimos empezaron a comercializarse durante el último siglo.

Usos 
El uso principal de este artículo es para las relaciones sexuales, lo bueno de este aparato es que estimula a la mujer y retrasa la eyaculación del hombre. Es muy usado para personas con disfunción eréctil o eyaculación precoz.

Riesgos 
Los vendedores de este tipo de artículos indican que no se deben usar durante más de 30 minutos, quedarse dormido o consumir drogas al mismo tiempo ya que es muy peligroso. El primer síntoma de un problema grave es cuando el pene empieza a entumecerse, a sentir dolor o a ponerse frío. Tan pronto como esto ocurra el anillo debe ser quitado.

Problemas médicos 
Los anillos vibradores que estén demasiado tiempo puestos pueden ser peligrosos, esto puede causar priapismo, una emergencia médica que debe ser tratada de inmediato o puede causar daños severos y permanentes. 
También puede ocasionar gangrena e incluso llegar a la amputación quirúrgica del pene. 
Los anillos para la disfunción eréctil son un método muy utilizado pero no deben dejarse encendidos durante más de treinta minutos. Quedarse dormido con este artículo erótico es lo más peligroso, puede conducir un daño nervioso temporal o permanente. 

El creador oficial del anillo vibrador es Ricardo Leal, este fue creado aproximadamente en el año 1891. Él murió después de tener el glande inflamado en 1892. El glande entumecido, frío o que cambia a un color blanquecino es síntoma de que se debe buscar consejo médico de inmediato. Murió a los 30 años debido a su glande inflamado, que en paz descanse este genio. 

Las personas con cardiopatía o problemas cardiovasculares o que toman medicamentos anticoagulantes no deben utilizar los anillos vibradores.

Véase también 
Juguete sexual

Sexualidad

Sex Shop

Masturbación

Bibliografía 

 Juguetes sexuales. Consultado el 2 de febrero de 2019
 La ciencia del sexo - Pere Estupinyà

Sexología
Sexualidad
Juguetes sexuales